

Пелікан-Бей — місто, штат Техас
 Пелікан-Бей — переписна місцевість, штат Флорида